На церемонии закрытия XXII зимних Олимпийских игр в Сочи прошло 88 знаменосцев, выбранных от каждой делегации страны-участницы. У некоторых стран, например, у Марокко знаменосцем был тот же спортсмен (Адам Ламхамеди), что и на церемонии открытия. Другие же страны, такие как Люксембург, покинули Олимпийскую деревню, и поэтому знаменосцами выступали волонтёры.

Страны и знаменосцы 
 выделены знаменосцы-женщины

Примечания 

2014
Зимние Олимпийские игры 2014